John Barber(1734-1801), ingegnere inglese, noto per aver brevettato la prima turbina a gas.
John Barber (1929-2015), pilota automobilistico britannico
John Barber (n. 1927), cestista statunitense